Sergej Borisovič Ivanov (n. 1953), politico russo 
Sergej Ivanovič Ivanov (n. 1962), hockeista russo 
Sergej Valer'evič Ivanov (n. 1975), ciclista russo 
Sergej Andreevič Ivanov (n. 1978), giocatore di calcio a 5 russo
Sergej Vasil'evič Ivanov (n. 1963), cestista e allenatore di pallacanestro russo 
 Sergej Vasil'evič Ivanov (1864-1910), pittore russo
Sergej Ivanov, calciatore kirghiso
Sergej Ivanov, arbitro russo